Боцманов — фамилия и топоним:

 Боцманов, Генрих Николаевич (род. 1934) — председатель Белгородского областного совета профсоюзов. 
 Боцманов — село, Кролевецкий район, Сумская область, Украина.

См. также 
 Боцман
 Боцманмат
 Боцманово